Karsin (plaats), plaats in Polen
 Karsin (gemeente), gemeente in Polen